Malmström ou Malmstrom est un nom de famille d'origine suédoise.  

Il peut faire référence à : 

Cecilia Malmström (1968), femme politique suédoise
Carl Gustaf Malmström, (1878-1912), historien et archiviste suédois,  membre de l'Académie suédoise  
 Bernhard Elis Malmström, (1849-1865), poète suédois, membre de l'Académie suédoise 
Malmstrom Air Force Base, base de l'US Air Force dans le Montana, nommée d'après Einar Axel Malmstrom (1907-1954), pilote et officier américain 

Homonymie de patronyme